Silver Lake – quartiere di Los Angeles 
Silver Lake – CDP della Carolina del Nord 
Silver Lake – città del Colorado
Silver Lake – CDP della Florida 
Silver Lake – città dell'Indiana 
Silver Lake – città del Kansas
Silver Lake – città del Minnesota
Silver Lake – città dell'Ohio
Silver Lake – CDP dell'Oregon 
Silver Lake – città del Wisconsin